Михаи́л Анато́льевич До́кин (14 июня 1962, Москва — 3 сентября 2008, там же) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

Биография 
Михаил Докин родился 14 июня 1962 года в Москве.

В начале 1980-х он пришёл в Театр на Юго-Западе, в то время — театр-студию, созданную Валерием Беляковичем в 1977 году.

Специального театрального образования актёр не получил, как и большинство тех, кто создавал Театр на Юго-Западе (в 1986 году он окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики), но это не помешало ему прослужить в театре почти 25 лет.

В 1984 году сыграл первую главную роль в спектакле «Старый дом». Его партнёршей стала одна из ведущих актрис театра Галина Галкина.

В 1989 году театр в рамках международного фестиваля молодёжных театров в Токио показывает спектакль «Собаки», в котором  исполняет одну из своих лучших ролей — роль кота Ямамото.

В 1990 году  уходит в театр-студию «Марьина Роща» под управлением Павла Куликова, где играет Учёного в спектакле «Тень» (премьера состоялась 27 октября 1990 года). Театр-студия, однако, просуществовал недолго, и вскоре  вернулся на Юго-Запад.

До 2004 года артист играл Жан-Жака Бутона, верного слугу господина де Мольера в спектакле «Мольер», который долгое время был одной из визитных карточек театра.

За четверть века  создал на сцене множество сценических образов. Кроме того, им написаны стихи к спектаклям «Ревизор», «Сон в летнюю ночь», «Трёхгрошовая опера», «Щи», «Даёшь Шекспира».

Последней ролью актёра в театре стала роль А. С. Пушкина в спектакле «Аллегория», поставленном Олегом Анищенко и Михаилом Беляковичем по одноимённому рассказу Александра Селина.

Михаил Докин скончался в Москве, 3 сентября 2008 года. Актёр похоронен в Москве, на Пыхтинском кладбище.

Работы в театре

Театр на Юго-Западе 
  — «Старый дом» А. Казанцева — Олег Крылов
 «Укрощение строптивой» У. Шекспира — Гортензио
 «Мольер» — Жан-Жак Бутон
  — «Собаки» — Ямамото
 «Маугли» (совместный проект с Театром «Я сам Артист») — Шер-Хан
 «Дураки» — Снецкий
 «Мандрагора» — Сиро
 «Носороги» — Пьер
 «Птидепе» — Машат, Йирка
 «Школа любви» — Лейтенант
 «Театр Аллы Пугачёвой» — Милиционер, Паулс
 «Русские люди» — Ильин
 «Встреча с песней»
 «Женитьба» Н. В. Гоголя — Подколесин
 «Мастер и Маргарита» — Левий Матвей, Степа Лиходеев
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Бобчинский
 «Вальпургиева ночь» — Алёха
 «Макбет» У.Шекспира — Дональбайн
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Балтазар
  — «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира — Пек
  — «На дне» — Сапожник Алёшка
  — «Щи» — Шеф-повар Рассольник, ямщик
  — «Dostoevsky-Trip» — Лебедев
  — «Конкурс» Александра Галина — брат Валентина
  — «Трёхгрошовая опера» — Джонатан Джереми Пичем
  — «J. Gay — Опера.ру» — Нищий
  — «Анна Каренина — 2» — Мюллер
  — «Гамлет» У.Шекспира — Марцелл
  — «Даёшь Шекспира!» («Два веронца») — Поэт
  — «Куклы» — Антрепренёр дон Агустин
  — «Аллегория» — Пушкин
  — «Царь Эдип» — пастух Лая

 «Владимир III степени» — художник по свету
 «Дракон» — художник по свету
 «Игроки» — художник по свету
 «Король умирает» — художник по свету
 «Трактирщица» — художник по свету
  — «Гамлет» — художник по свету

Другие театры 
 1990 — «Тень» (Евгений Шварц) — учёный (Театр-студия «Марьина Роща» под руководством Павла Куликова)

Фильмография

Кино 
  — «Школа Этуалей»
  — «Сапожки» — Витька

Телевидение 
  — «Тайны XX века» (документальный цикл)
  — «Александровский сад» — Панин
  — «Жизнь — поле для охоты» — Шарумов
  — «Трюкачи» (телесериал) — участковый
  — «Десантный батя» (телесериал); режиссёр Олег Штром; фильм снимался в 2008 году; участие в съёмках этого сериала — последняя киноработа Михаила Докина.

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Сапожки»
 Страница памяти Михаила Докина на сайте «Легенда о Юго-Западе»
 Информация об актёре на сайте Московского театра на Юго-Западе
 Список гастролей театра на Юго-Западе
 Подборка публикаций о спектаклях театра на Юго-Западе
 Новость агентства ИТАР-ТАСС от 31 октября 2000 года о гастролях театра на Юго-Западе в Японии
 Новость сайта «Театральный навигатор» от 31 августа 2001 года о постановке спектакля «Трёхгрошовая опера» к 25-летию театра

Персоналии:Театр на Юго-Западе
Похороненные на Пыхтинском кладбище